Springs pode ser:

Springs (África do Sul)

ou ainda:

Colorado Springs
Saratoga Springs
Alice Springs
Hot Springs
Blue Springs
Boiling Springs
High Springs
Coral Springs
Winter Springs
Crystal Springs (Flórida)
Sarasota Springs
Warm Mineral Springs
Tarpon Springs
Miami Springs
Fanning Springs
Bonita Springs
Zolfo Springs
White Springs
Wekiwa Springs
Altamonte Springs
Green Cove Springs
Homosassa Springs
Citrus Springs
De Leon Springs
DeFuniak Springs
Arrowhead Springs

Ver também
 Palm Springs (desambiguação)
 Rock Springs

Desambiguação
Desambiguações de topônimos